Tragbarer Rechner oder Tragbarer Computer bezeichnet:
 Netbook, Rechner, der primär für den mobilen Einsatz optimiert ist
 Notebook oder Laptop, vollwertiger Rechner, der lediglich sekundär für den mobilen Einsatz optimiert ist
 Ultrabook, besonders dünnes und leichtes Notebook mit Intel-Prozessor
 Portable, ein Desktop-Computer mit integriertem Bildschirm und Tragegriff, und damit eine Vorstufe des Notebooks
 Tablet-Computer, tastaturlose, tragbare Computer in Flachbauweise
 Microsoft Tablet-PC, vom Notebook abgeleitetes Gerät nach Microsofts Tablet-PC-Spezifikation

Siehe auch:
 Taschencomputer (Begriffsklärung)
 Taschenrechner, eine handliche Rechenmaschine
 portabel (Begriffsklärung)
 Smartphone, ein Mobiltelefon mit ausgeweiteter Computerfunktionalität
 Handheld, tragbare technische Geräte zum mobilen Einsatz